Эдвард Богуславский ():
 Богуславский, Эдвард (1823—1902) — польский писатель.
 Богуславский, Эдвард (1848—1917) — его сын, польский историк.
 Богуславский, Эдвард (1940—2003) — польский композитор.